Фантастика:

 Фантастика — жанр искусства.
 Научная фантастика — её разновидность.
 Фантастика (Акунин) — роман Бориса Акунина из серии «Жанры».
 Фантастика (группа) — московская панк-рок группа.
 Фантастика (телешоу) — вокально-музыкальное шоу российского телевидения на Первом канале.